L'Enfance de l'art – film francese del 1988 diretto da Francis Girod
 L'Enfance de l'art – corto francese del 1910 diretto da Émile Cohl
 L'Enfance de l'art – segmento (non accreditato) del film Comment vont les enfants del 1993, diretto da Jean-Luc Godard